978 кіломе́тр — пасажирський зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії 940 км — Павлоград I між станціями Варварівка (5 км) та Ароматна (6 км). Розташований в селі Вербуватівка Павлоградського району Дніпропетровської області.

Пасажирське сполучення 
На платформі 978 км зупиняються електропоїзди Лозовського та Синельниківського напрямків.

Примітки

Джерела

Посилання 

 Розклад руху приміських електропоїздів по зупинному пункту 978 км 

Залізниця Павлоградського району
Зупинні пункти Придніпровської залізниці
Зупинні пункти Дніпропетровської області